Шахнез Бушакі (1985) — алжирська баскетболістка, яка виступає за клуб Спортивна група Нафтові танкери та жіночу національну збірну Алжиру з баскетболу.

Клубна кар'єра 
З 2002 року Бушакі зіграла вісім сезонів за МК Алжир і там пройшла свій перший сезон у червоній футболці.

Вона розпочала свою професійну кар'єру з Спортивна група Нафтові танкери жіночого Кубка Алжиру з баскетболу в 2010 році. Бушакі виграла жіночий кубок Алжиру 2015 року зі своєю командою Спортивна група Нафтові танкери, яка перемогла своїх суперників Олімпійський клуб Алжиру у фінальному матчі з рахунком 73–55.

Вона брала участь зі своєю командою Спортивна група Нафтові танкери у кількох баскетбольних змаганнях в рамках арабського клубного чемпіонату з баскетболу, а саме:

 «Арабський жіночий клубний чемпіонат з баскетболу 2014» у Єгипет.
 «Арабський жіночий клубний чемпіонат з баскетболу 3x3 2016» у Шарджа.

Міжнародна кар'єра 

Бушакі була членом національної збірної Алжиру з баскетболу з 2010 року. У 2017 році вона була членом жіночої збірної Алжиру з баскетболу, яка пройшла кваліфікацію на Кубок чемпіонів Африки серед жіночих клубів ФІБА 2017 року.

ФІБА 
Вона брала участь у чотирьох змаганнях зони ФІБА Африка на старшому рівні:

 «Чемпіонат ФІБА Африка 2013 для жінок» у Мозамбік.
 «Чемпіонат ФІБА Африка 2015 для жінок» у Камерун.
 «Кубок чемпіонів жіночих клубів ФІБА Африка 2016» у Мозамбік.
 «Кубок чемпіонів жіночих клубів ФІБА Африка 2017» в Ангола.

Африканські ігри 
Вона брала участь зі своєю командою Спортивна група Нафтові танкери у різних баскетбольних змаганнях в рамках Африканські ігри, а саме:

 «Всеафриканські ігри 2011» у Мозамбік.
 «Всеафриканські ігри 2015» у Республіка Конго.

Спортивні результати

Див. також 
 Жіноча збірна Алжиру з баскетболу
 Кубок Алжиру з баскетболу серед жінок
 Чемпіонат Алжиру з баскетболу серед жінок
 Чемпіонат Алжиру з баскетболу

Примітки

Зовнішній посилання 
  
 Файл на офіційному сайті ФІБА.
 Файл на офіційному сайті африканського баскетболу.
 Файл на офіційному сайті ФІБА ​​3X3.

Баскетболісти
Персоналії:Алжир
Родини Бушакі